Flight West Airlines — ныне недействующая австралийская региональная авиакомпания, основанная в 1987 году. Базировалась в аэропорту Брисбена. Прекратила своё существование в 2001 году, когда авиакомпанию выкупила компания  Queensland Aviation Holdings.

Флот 
Флот авиакомпании на момент прекращения деятельности состоял из 16 самолётов:

Ссылки 
 http://www.ozaviation.com.au/PastAirlines/FlightWest/FlightWest.html

Авиакомпании Австралии